Национальная сборная Казахстана по мини-футболу — национальная команда, представляющая Казахстан на международных турнирах по мини-футболу. С 2002 года член УЕФА, ранее член АФК. Бронзовые призёры чемпионата Европы (2016), серебряные и бронзовые призёры чемпионата Азии (1999, 2000). Участник 3 чемпионатов Мира ( 2000, 2016 и  2021).

История

в АФК (1996-2002 гг.) 
Первую игру в официальном турнире под эгидой ФИФА сборная проводит в 1996 году в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира. Команда попадает в группу с Таджикистаном и Ираном. В первом матче команда проигрывает иранцам со счётом 2:14. После, команда во второй раз проигрывает иранцам (4:7) и дважды обыгрывает таджиков (4:3, 10:3).

В чемпионате Азии 1999 года команда завоевывает свои первые медали. В Малайзии сборная в групповом этапе обыгрывает малайцев (8:2) и узбеков (3:2), но уступает японцам (1:4). В полуфинале команда проигрывает южнокорейцам (3:8), а в матче за бронзу сборная берёт реванш у японцев (2:2, по пен. 4:3).

Чемпионат Азии 2000 года для сборной становится триумфиальной. Сборная доходит до финала турнира, и за счёт этого завоевывает путёвку на Чемпионат Мира 2000 года.

На дебютном для себя Чемпионате Мира команду последовали три поражения подряд от бразильцев (1:12), португальцев (2:6) и гватемальцев (5:6).

В июле 2001 года команда участвует в последнем для себя Чемпионате Азии. Сборная доходит до четвертьфинала, где проигрывает японцам (2:2, по пен. 6:7).

в УЕФА (с 2002 года) 
В 2000 году Федерация футбола Казахстана посчитала малоперспективным в плане развития футбола в стране нахождение в АФК и приняла решение о своём стремлении к переходу в УЕФА. 25 апреля 2002 года Казахстан был принят в УЕФА.

Первый свой матч в новой ассоциации команда проводит в товарищеском матче против Грузии, где проигрывает со счётом 1:6.

В ноябре 2003 в рамках отборочного цикла к Чемпионату Мира команда играет свои первые официальные игры в УЕФА. В первом матче команда обыгрывает андоррцев со счётом 4:1, а во втором проигрывает украинцам со счётом 1:3.

В январе 2004 года в отборочном цикле Чемпионата Европы сборная попадает в группу с Болгарией, Арменией и Румынией. В первом матче команда обыгрывает болгаров (6:5), после играет вничью с армянами (2:2) и проигрывает румынам (1:5).

В 2007 году команда впервые проходит отборочный этап, обыграв в группе мальтийцев (13:0), грузинов (4:1) и киприотов (6:3). Во втором этапе сборная проигрывает хорватам (1:5) и чехам (4:6), но обыгрывает боснийцев (8:5). В это время в сборной появляются первые натурализованные игроки: 6 россиян (Самохвалов, Хлопонин, Бутрин, Терентьев, Козин, Халявин) и 1 украинец (Шпичка).

В феврале 2008 года в рамках отборочного цикла ЧМ команда из-за застревания на 3 дня полсостава сборной в Актобе (в городе был буран)  с трудом обыгрывает андоррцев (2:1). После сборная проигрывает итальянцам (0:7) и обыгрывает киприотов (8:3).

В 2009 году сборная во второй проходит предварительный этап Чемпионата Европы. В основном раунде команда проигрывает испанцам (0:7), словакам (4:6), и играет вничью с молдованами (1:1).

В феврале 2011 на отборочном этапе ЧЕ сборная проигрывает азербайджанцам (3:6), испанцам (0:5) и обыгрывает французов (2:0). В том же году на отборочном этапе ЧМ команда проигрывает венграм (1:5), россиянам (0:4) и играет вничью с латышами (2:2).

В 2015 году в рамках отборочного этапа ЧЕ сборная уступает румынам (4:6), но обыгрывает грузинов (4:0), португальцев (3:1) и впервые в своей истории команда выходит на стадию плей-офф отборочного этапа ЧЕ. В плей-офф сборная обыгрывает по результатам двух встреч Боснию и Герцеговину (5:0, 4:0).

В декабре 2015 года в отборочном этапе ЧМ сборная обыгрывает чехов (3:1), французов (4:2), играет вничью сс словенцами (2:2) и впервые в своей истории команда выходит на стадию плей-офф отборочного этапа ЧМ.

В Чемпионате Европы команда попадает в одну группу с Россией и Хорватией. В первом матче сборная проигрывает россиянам (2:1), а во втором обыгрывают хорватов (4:2). В четвертьфинале команда неожиданно побеждает итальянцев (5:2), но в полуфинале проигрывает испанцам (3:5). В матче за бронзу сборная обыгрывает сербов (5:2).

В Чемпионате Мира команда попадает в одну группу с Аргентиной, Коста-Рикой и Соломоновыми островами. В первом матче сборная проигрывает аргентинцам (0:1), после обыгрывает костариканцев (3:1) и сборную Соломоновых островов (10:0). В 1/8 финала команда проигрывает испанцам (2:5) и завершает турнир.

Главные тренеры 
 По состоянию на 30 сентября 2021.

Статистика матчей 
Ниже приведена статистика выступлений национальной команды Казахстана против сборных команд других стран. Данные откорректированы по состоянию на 30 января 2022 года.

Рекордсмены 
Ниже приведены списки рекордсменов по числу проведённых матчей за сборную, а также по числу забитых голов с 2003 года. Данные приведены по состоянию на 22 апреля 2017 года.

 По количеству матчей

 По количеству голов

Примечания

 (•) — пометка для действующих футзалистов

Достижения

Чемпионат мира по мини-футболу  
 1989 — не участвовала 
 1992 — не участвовала 
 1996 — не квалифицировалась 2000 — 1-й раунд
 2004 — не квалифицировалась 2008 — не квалифицировалась 2012 — не квалифицировалась 2016 — 1/8 финала
 2021 — 4 место

 Чемпионат Азии по мини-футболу 
 1999 — 3-е место 
 2000 — 2-е место 
 2001 — 1/4 финала

 Чемпионат Европы по мини-футболу 
 С 2005 — по 2014 — не квалифицировались''
 2016 — 3-е место 
 2018 — 4-е место
 2022 — 1/4 финала

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Казахстан
Мини-футбол в Казахстане
Сборные Казахстана